Zabrus peut désigner :

des insectes 
 Zabrus, genre d'insectes coléoptères.

des automobiles 

 Bertone Zabrus
 Citroën Zabrus